Schleswig může být:

 Schleswig, Šlesvik – město v severním Německu
 Schleswig (Iowa) – město ve Spojených státech
 Schleswig (Wisconsin) – město ve Spojených státech
 Šlesvicko – historická země na pomezí dnešního severního Německa a jižního Dánska
 Jižní Jutsko, Sønderjylland, Severní Šlesvicko – současná dánská část
 Südschleswig, Jižní Šlesvicko – současná německá část

Související články 
 Šlesvicko-Holštýnsko, Schleswig-Holstein – německá spolková země